Claude Leroy peut désigner :
 Claude Leroy (1942-), un écrivain français ;
 Claude Leroy (1952-), un auteur français de jeux de société.